Imperiali kan verwijzen naar:

 Imperiali (familie), een Italiaanse en Belgische adellijke familie 
 Pierre Guillaume Imperiali des Princes de Francavilla, een Belgisch vertegenwoordiger van die familie
 Methode-Imperiali, een wiskundige kiessysteem uitgevonden door deze Pierre Guillaume Imperiali